Rune Larsson (atleet) (1924), Zweeds atleet
Rune Larsson (marathonloper) (1956), Zweeds langeafstandloper
Rune Larsson (scheidsrechter) (1952), Zweeds voetbalscheidsrechter